Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.

Первые упоминания об искусственном разведении рыб в Китае датированы 1500 годом до н. э.
Для большей части аквариумных рыб характерны яркая декоративная окраска, причудливые формы тела и небольшие размеры. .

К популярным аквариумным рыбкам относятся также: данио, анциструсы, барбусы, скалярии, сомики, неоны, нанностомусы, лабео, дискусы, гуппи и др.

Семейства аквариумных рыб 
К аквариумным рыбам относятся рыбы следующих семейств:
 Цихлиды
 Карповые
 Пецилиевые
 Харациновые
 Атериновые
 Помацентровые
 Карпозубые
 Лабиринтовые
 Радужницы
 Сомовые
 Осетровые

Аквариум и аквариумное оборудование 

Для каждой рыбки нужно в среднем 2 л воды на 5 см длины тела. Самыми неприхотливыми являются гуппи — одной рыбке нужно 3-5 литра воды.

Аквариум должен быть оборудован либо люминесцентной, либо светодиодной лампой, которая не нагревает воду.

Необходимо установить фильтр (внутренний или внешний), компрессор для подачи воздуха (если в аквариуме много рыб или отсутствуют растения) и терморегулятор (поддерживает постоянную температуру воды в аквариуме).

Адаптация аквариумных рыб 
При пересадке рыбок из одного аквариума в другой, рекомендуется провести адаптацию к воде нового аквариума. Сильное различие параметров воды в разных аквариумах — температуры, кислотности и жёсткости — может вызвать у пересаживаемых рыбок шок и даже привести к их гибели.
Для простейшей адаптации рыбок необходимо: взять какую-нибудь временную ёмкость и перелить в неё рыбок вместе с водой, в которой они находились; после этого нужно постепенно добавлять в неё воду из аквариума в который пересаживают рыбок, доводя её объем до 50 % от общего объема воды; через 25-30 минут рыбок можно переместить в аквариум. Рыбок нужно помещать в аквариум очень аккуратно, стараясь не поранить плавники и чешуйчатый покров.

Гибридизация аквариумных рыб 
Учёные и аквариумисты-любители на протяжении многих лет занимаются гибридизацией и селекцией аквариумных рыб, в результате чего были выведены многочисленные породы аквариумных рыбок, отличающиеся от природных окраской и формой тела. В последнее время для получения новых пород рыб стали применяться методы генной инженерии.

Заболевания 
При инфекционных заболеваниях рыбок необходимо обработать аквариум специализированными лекарственными средствами, поднять температуру воды на 1-2 градуса выше комфортной, чаще менять воду аквариума.

Кормление аквариумных рыб 
Кормить рыбок следует 1-2 раза в день. Корм необходимо давать с таким расчётом, чтобы он был полностью съеден в течение 2-5 минут, остатки несъеденного корма необходимо удалять из аквариума. При перекармливании рыбок, могут начаться различные заболевания, в том числе и ожирение.

См. также 

 Список аквариумных рыб
 Аквариумные растения
 Золотые рыбки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Петровицкий И. Аквариумные тропические рыбы. Перевод В. Фельдмана. — Прага: Артия, 1984. — 226 с.:
 
 
 Allain G., Burnel P., Delanoy F. и др. Рыбы и аквариумы — М.: Интербук-бизнес, 2001. — 325 с.: ил. — ISBN 5-89164-094-5